Le mot rex est originellement un nom latin signifiant « roi ».

Sigle 

Le sigle ou acronyme REX ou Rex peut signifier :
 résultat d'exploitation, en comptabilité ;
 retour d'expérience, en gestion de projet ;
 Regional Express, une compagnie aérienne régionale australienne.

Sciences et techniques

Astronautique 
 OSIRIS-REx (2016-2023) est une sonde spatiale de la NASA, destinée à l'étude de l'astéroïde Bénou et au retour d'échantillons sur Terre.

Biologie 
 Plusieurs races d'animaux domestiques sont appelées Rex, dont notamment :
 le Rex, une race de lapins au pelage duveteux, et le Rex du Poitou, une sous-race ;
 le Californian rex, le Cornish rex (ou Rex de Cornouailles), le Devon rex, le German rex et le Selkirk rex, des races de chats.
 La protéine rex est une protéine du virus T-lymphotrope humain de types I et II.
 En taxonomie, le mot rex est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces d'animaux et quelques espèces de végétaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement ;
 la plus connue de ces espèces est Tyrannosaurus rex (souvent abrégé familièrement en T. Rex ou T-Rex), un grand théropode de la fin du Crétacé.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 le rex sacrorum est un prêtre de la Rome antique ;
 Rex Bulgarorum et Blachorum (« Roi des Bulgares et des Valaques ») est, aux , le titre des souverains du Second Empire bulgare ;
 Rex nemorensis (« Roi de Némi ») est un titre donné dans la Rome antique au prêtre de Diane Aricina dans les bois sacrés de Némi, près d'Ariccia ;
 Rex Scottorum (« Roi des Écossais ») est le titre latin porté par les souverains du royaume d'Écosse du haut Moyen Âge jusqu'en 1707 ;
 Philippus rex Francorum est le titre officiel du roi Philippe II Auguste.

Culture et société

Ameublement 
 la Rex est une chaise pliante d'inspiration scandinave.

Animaux de compagnie 
 Rex est un nom donné à de nombreux chiens, notamment celui du président américain Ronald Reagan.

Associations 
 La fondation Rex est une association à but non lucratif visant à aider les créateurs dans les domaines des  arts, des sciences et de l'éducation.

Cinéma et télévision 
 Rex est un film américain de Christopher L. Miller, sorti en 2008.
 Rex est un téléfilm américain de John Orcsik, diffusé en 2009.
 Rex, chien flic est une une série télévisée italo-autrichienne.
 Rex, le roi de la fête est un court métrage d'animation américain réalisé par Mark Walsh, sorti en 2012.
 Rex Havoc est un film d'animation américain.
 Capitaine Rex est un personnage de l'univers de Star Wars.
 Capitaine Rex est un personnage de Star Tours, une attraction inspirée de Star Wars.
 C-Rex est une organisation criminelle dans la série télévisée japonaise X-Or.

 Édifices 
 Le Rex Club est une salle parisienne de musique électronique, située dans les sous-sols du Grand Rex.
 Le Grand Rex est une salle de cinéma et de spectacle parisienne.
 L'hôtel Rex de Saïgon est un hôtel du  d'Hô Chi Minh-Ville (Viêt Nam).

 Jeux vidéo 
 Le Metal Gear Rex est une arme de la série de jeux vidéo Metal Gear.

 Littérature et bande dessinée 
 Rex: A Dinosaur Story est un manga de l'équipe féminine de mangakas Clamp.
 Rex Morgan, M.D. est un comic strip américain créé en 1948 par le psychiatre Nicholas P. Dallis et les dessinateurs réalistes Marvin Bradley et John Frank Edgington.

 Marine 
 le Rex est un paquebot italien.

 Musique 
 La Bande du Rex est un album de Jacques Higelin rassemblant des extraits de la musique composée pour le film La Bande du Rex, sorti en 1980.
 Les Enfoirés au Grand Rex est le quatrième album tiré de la soirée des Enfoirés, sorti en 1994.
 Œdipus rex est un opéra-oratorio d'Igor Stravinsky, créé en 1927.
 T. Rex est un groupe britannique  de glam rock, actif de 1967 à 1977.

 Politique 
 Rex est un mouvement politique belge d'extrême droite, actif entre les années 1930 et 1945.

 Religions 
 Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm (« Jésus le Nazaréen, roi des Judéens ») est la signification supposée de l'acronyme INRI présent en haut de la croix du Christ sur la plupart des représentations de la Crucifixion.

 Sports 
 Del Tongo-Rex est le nom de l'équipe cycliste Del Tongo en 1990.

 Anthroponyme 
 Prénom 
Rex est un diminutif du prénom masculin , notamment porté par :
 Rex Chapman (1967-), un joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Rex Grossman (1980-), un joueur américain de football américain ;
 Rex Ingram (1892-1950), un réalisateur américain ;
 Rex Harrison (1908-1990), un acteur britannique ;
 Rex Hartwig (1929-2022), un joueur de tennis australien ;
 Rex Linn (1956-), un acteur américain ;
 Rex Stout (1886-1975), un auteur américain de romans policiers ;
 Rex Tillerson (1952-), un homme d'affaires et homme politique américain, président de la société pétrolière ExxonMobil de 2006 à 2016 et secrétaire d'État de 2017 à 2018 ;
 Rex J. Walheim (1962-), un astronaute américain ;
 Rex Walters (1970-), un joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Rex Williams (1933-), un joueur professionnel anglais de snooker et de billard ;
 George Rex Graham (1813-1894), un journaliste, rédacteur en chef et entrepreneur d'une maison d'édition de Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis).

 Patronyme 

 Oscar Rex (1857-1929), un peintre autrichien ;
 George Rex (1765-1839), un entrepreneur britannique, fondateur de Knysna (Cap-Occidental, Afrique du Sud) ;
 Laurenz Rex (1999-), un coureur cycliste belge ;
 Simon Rex (1974-), un acteur, animateur TV, rappeur et mannequin américain.

 Surnom 
 Rex est le cognomen de plusieurs membres de la gens romaine des Marcii'', voir .
 Rex est le pseudonyme de Jean Moulin, un haut fonctionnaire et résistant français.

Toponyme 
 Saint-Georges-de-Rex est une commune des Deux-Sèvres (région Nouvelle-Aquitaine, France).

Épithète spécifique
Homonymie de titre